

Patronyme 

 Marie-Stella Boussemart (1954-), nonne du bouddhisme tibétain et tibétologue française ;
 Jean-Jacques Boussemart, (1963- ), athlète français;

Patronyme flamand